Раменское сельское поселение:

Вологодская область
 Раменское сельское поселение — с 1 января 2006 по 9 апреля 2009 существовало в составе Вожегодского района. Вошло в состав Явенгского сельского поселения.
 Раменское сельское поселение — в составе Сямженского района
 Раменское сельское поселение — в составе Шекснинского района

Ивановская область
 Раменское сельское поселение — в составе Палехского района

Московская область
 Раменское сельское поселение — бывшее (до 2015) в составе Егорьевского района
 Раменское сельское поселение — в составе Шаховского района